Lutnes är ett släkte av steklar. Lutnes ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppglanssteklar
Lutnes